Анвар Камилевич Ибрагимов  () — советский и российский фехтовальщик, олимпийский чемпион в командных соревнованиях рапиристов (1988). Заслуженный мастер спорта СССР (1988), мастер спорта СССР международного класса (1984), заслуженный тренер России (2004) по фехтованию. Выдающийся спортсмен Республики Башкортостан (1994).

Спортивная карьера 
Начинал заниматься фехтованием в ДСО «Локомотив» у Рамиля Аюпова. В дальнейшем тренировался также под руководством Марка Мидлера.

Анвар Ибрагимов участвовал:
 На двух Олимпиадах: 1988 (1-е место) и 1992 (5-е место).
 На пяти Кубках Европы (5-кратный обладатель)
 На турнире «Дружба-84» (чемпион)

Тренерская карьера 
 2000—2004 — старший тренер юниорской сборной России по фехтованию на рапирах; 
 2005—2006 — старший тренер мужской сборной России по фехтованию на рапирах.
Среди воспитанников Анвара Ибрагимова призёры Олимпийских игр Реналь Ганеев и Руслан Насибулин.

Награды 
Награждён медалью «За трудовую доблесть» (1985), орденом Почёта (1989), медалью «За трудовое отличие» (1992), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (указ президента РФ № 479 от 29.04.2003), орденом Дружбы народов (2004).

Семья 
Супруга — Величко, Ольга Евгеньевна — двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, чемпионка СССР и России, заслуженный мастер спорта СССР.

Сын — Камиль — двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России.

Дочь — Камилла, 2003 года рождения. Занимается фехтованием на рапирах.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики России
Олимпийские чемпионы по фехтованию
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Заслуженные тренеры России
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры по фехтованию России
Награждённые медалью «За трудовую доблесть»
Кавалеры ордена «Знак Почёта»‎ 
Награждённые медалью «За трудовое отличие»
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Кавалеры ордена Дружбы народов (Башкортостан)
Спортсмены Уфы